TKB steht für: 
 Thurgauer Kantonalbank, Schweizer Bank
 Teltower Kreisbahnen, ehemaliger Straßen- und Kleinbahnbetrieb im Kreis Teltow
 Tulskoye Konstruktorskoye Byuro; als Kürzel Prefix für diverse Waffen vom Konstruktionsbüro für Gerätebau, einem russischen Rüstungskonzern

tkb steht für: 
 Buksa Tharu (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten der Tharu-Sprachen, einer Sprachgruppe der östlichen indoarischen Sprachen

Siehe auch:

Abkürzung